Xixuthrus — малочисленный род жуков из семейства Усачи (Cerambycidae), к которому принадлежат одни из крупнейших жуков в мире.

Ареал 
Острова Тихого океана, Индонезия, Фиджи, Новая Гвинея, Соломоновы острова,

Классификация 
Описано более 20 видов. Род включает в себя два подрода — Xixuthrus и Daemonarthra (Lameere, 1903).

Подрод Xixuthrus 
 Xixuthrus arfakianus (Lansberge, 1884)
 Xixuthrus axis Thomson, 1877
 Xixuthrus bufo Thomson, 1878
 Xixuthrus costatus (Montrouzier, 1855)
 Xixuthrus domingoensis Fisher 1932
 Xixuthrus fominykhi Titarenko & Zubov 2018
 Xixuthrus ganglbaueri Lameere, 1912
 Xixuthrus granulipennis Komiya, 2000
 Xixuthrus gressitti Marazzi, Marazzi & Komiya, 2006
 Xixuthrus heros (Gräffe, 1868)
 Xixuthrus jakli Titarenko & Zubov 2018
 Xixuthrus lameerei Marazzi, Marazzi & Komiya, 2006
 Xixuthrus lansbergei (Lameere, 1912)
 Xixuthrus lunicollis Lansberge 1884
 Xixuthrus microcerus (White, 1853)
 Xixuthrus nycticorax Thomson, 1878
 Xixuthrus penrousi Titarenko & Zubov, 2018
 Xixuthrus pinkeri Titarenko & Zubov, 2018
 Xixuthrus sapolsky Titarenko & Zubov, 2018
 Xixuthrus solomonensis Marazzi & Marazzi, 2006
 Xixuthrus stumpei Titarenko & Zubov, 2018
 Xixuthrus terribilis Thomson, 1877 (syn. = X. heyrovskyi Tippmann, 1945) Длина тела до 14 см.
 Xixuthrus thomsoni Marazzi, Marazzi & Komiya, 2006

Подрод Daemonarthra 
 Xixuthrus helleri (Lameere, 1903)

Примечания

Ссылки 
 Усачи рода Xixuthrus — одни из крупнейших и редчайших жуков
 Галерея фотографий
 D.Yanega, D.Olson et al.: «The Xixuthrus species of Fiji (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae)» в .pdf

Прионины
Насекомые Океании
Роды жесткокрылых